Haideck bezeichnet:

 Haideck (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Haideck (Oberkotzau), Ortsteil des Marktes Oberkotzau, Landkreis Hof, Bayern
 Haideck (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

 Burgstall Haideck, in der Gemeinde Oberkotzau, Landkreis Hof, Bayern
 Burg Haideck, in der Stadt Trochtelfingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Werk Haideck, ehemalige österreichisch-ungarische Grenzbefestigung bei Sexten, Südtirol

Siehe auch:
 Heideck (Begriffsklärung)
 Heydeck
 Heidecke